Pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji 2022 so različne organizacije izvajale javnomnenjske raziskave, z namenom ocenitve volilnega namena prebivalcev Slovenije. Rezultati teh anket so predstavljeni v tem članku.

Navedene javnomnenjske ankete zaobsegajo obdobje od prejšnjih parlamentarnih volitev, ki so bile izvedene 3. junija 2018, do aprila 2022. Naslednje parlamentarne volitve bodo izvedene najpozneje štiri leta od zadnjih.

Izvajalci javnomnenjskih raziskav 
Javnomnenjske raziskave volilnega namena v glavnem redno izvajajo tri agencije:

 Mediana, ki ločeno izvaja raziskave javnega mnenja za časnik Delo, ter za televizijski kanal POP TV in njihov multimedijski spletni portal 24ur.com, 
 Ninamedia, ki javnomnenjske raziskave izvaja za javno radiotelevizijo RTV SLO in časnik Dnevnik, 
 Parsifal SC, ki izvaja javnomnenjske raziskave za konservativni medijski konglomerat Nova24TV (družba Parsifal je - tako kot Nova24TV - lastniško povezana s Slovensko demokratsko stranko).

Grafični povzetek 
Podatkovna povprečja v spodnjem grafu so bila izračunana na podlagi ugotovitev raziskav, navedenih v spodji tabeli. Trendne linije prikazujejo 30-dnevna drseča povprečja, ki predstavljajo odstotek odločenih volivcev (medtem ko seznam prikazuje odstotke vseh vprašanih).

Rezultati 
Spodnja tabela prikazuje rezultate nekaterih izmed javnomnenjskih raziskav, izvedenih v času pred volitvami. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje v smislu »Katero izmed naštetih boste volili na prihajajočih volitvah v državni zbor?«.

Stranke s sivim ozadjem na volitvah ne nastopajo (samostojno) ali pa ne obstajajo več. Na sivem ozadju stojijo rezultati, ki predstavljajo manj kot 4% tistih anketirancev, ki niso odgovorili, da ne bi šli na volitve oziroma da bi oddali neveljavno glasovnico. Ti rezultati ne bi bili dovolj, da bi stranke brez dodatnih glasov (na primer deležem anketirancev, ki trenutno še ne vedo, za koga bi volili) prestopile parlamentarni prag.

V anketi so zajeti podatki vseh anketiranih, ne le tistih, ki so opredeljeni.

Anketirancem je bila ponujena tudi možnost izbire hipotetične liste Tomaža Vesela, predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije.

Anketirancem je bila ponujena tudi možnost izbire stranke Roberta Goloba, čeprav ta takrat še ni vodil nobene stranke.

Podatek vključuje tudi glasove za stranko Konkretno, ki se je v tistem času glede vstopa v zavezništvo Povežimo Slovenijo šele dogovarjala.

Od ankete, ki je bila izvedena med 29. in 31. marcem, štejeta Parsifal in Mediana v raziskavah stranki Dobra država in Naša prihodnost v en rezultat.

Rezultati raziskav so navedeni v tabeli v obratnem kronološkem vrstnem redu, pri čemer so najnovejši podatki prikazani prvi. Najvišja številka v vsaki anketi je prikazana krepko, ozadje pa osenčeno v barvi vodilne stranke. V primeru, da si prvo mesto deli več strank, rezultati vodilnih strank niso zasenčeni.

Sklici 

Državnozborske volitve v Sloveniji